Quatre avions produit par Lockheed ont reçu le nom Electra : 
 Lockheed L-10 Electra, un bimoteur de transport de passagers (1930)
 Lockheed L-12 Electra Junior, version plus légère de l'Electra (1936)
 Lockheed L-14 Super Electra, version plus puissante de l'Electra (1937)
 Lockheed L-188 Electra, un moyen-courrier quadri-turboprop (1957)